Word har flere specialiseringer:
 Word er et engelsk ord som bl.a. betyder ord - hovedbetydning.
 Microsoft Word - tekstbehandlingsprogram.
 Word (computer-arkitektur)